V'Ger est une entité imaginée pour l'univers de fiction Star Trek. Elle apparaît dans Star Trek, le film, sorti en 1979.

À l'origine, l'entité V'Ger est une sonde nommée Voyager VI, lancée par la NASA à la fin du . Cette sonde avait été envoyée afin d'explorer l'univers hors du Système solaire et de transmettre les informations emmagasinées à ses créateurs, sur Terre. Lors de son périple, la sonde a disparu dans un trou noir et perdu tout contact avec la Terre. Elle s'est retrouvée dans l'orbite d'une planète industrielle, gérée par des machines la croyant l'une des leurs. Une immense entité est alors érigée autour de cette sonde afin de lui permettre de remplir sa mission. Cette entité est baptisée V-GER car, lors de son voyage, l'inscription VOYAGER VI a été effacée à moitié, ne laissant lisibles que les lettres « VGER ». À force d'accumuler des connaissances, V'Ger finit par développer une conscience propre, et se met subséquemment en quête de son concepteur.

La première mission de l', reprise par l'amiral James T. Kirk (en remplacement de Will Decker), a été d'établir un contact avec cette entité qui menace alors la Terre. Voir Star Trek, le film.

Espèce extraterrestre de Star Trek

cs:Voyager 6
en:List of Star Trek characters (T–Z)#V